Kaunitz-Rietberg ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys von Kaunitz-Rietberg (1774–1848), deutscher Standesherr und österreichischer Diplomat; der letzte Graf von Rietberg
 Dominik Andreas von Kaunitz-Rietberg-Questenberg (1739–1812), Hofbeamter und Diplomat
 Ernst Christoph von Kaunitz-Rietberg (1737–1797), Landeshauptmann in Mähren, kaiserlicher Hofbeamter und Diplomat
 Franz Karl von Kaunitz-Rietberg (1676–1717), Bischof von Ljubljana und Domherr in mehreren Bistümern
 Franz Wenzel von Kaunitz-Rietberg (1742–1825), österreichischer General und letzter Landkomtur der Ballei Westfalen des deutschen Ordens
 Karl Joseph von Kaunitz-Rietberg (1715–1737), Domherr in verschiedenen Bistümern und Auditor der Römischen Rota
 Maximilian Ulrich von Kaunitz-Rietberg (1679–1746), kaiserlicher Diplomat und von 1720 bis 1746 Landeshauptmann von Mähren
 Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711–1794), österreichischer Diplomat und Politiker

Siehe auch:
 Kaunitz (Adelsgeschlecht)
 Grafschaft Rietberg
 Liste der Grafen von Rietberg